Дмитровский сельсовет

 Дмитровский сельсовет — в Егорьевском районе Московской области (до 1939)
 Дмитровский сельсовет — в Константиновском районе Московской области (1927—1954)
 Дмитровский сельсовет — в Кривандинском районе Московской области (до 1954)
 Дмитровский сельсовет — в Серебряно-Прудском (1960—1963, 1965—1994) и Ступинском (1963—1965) районах Московской области
 Дмитровский сельсовет — в Шатурском районе Московской области (1954—1994)